Emmanuel Excoffier 
Pierre Excoffier